Województwo chełmińskie I Rzeczypospolitej
 Województwo chełmińskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym